Polnice může znamenat:

 Polnice (hudební nástroj) - Vojenská trubka (bez ventilů)
 Rejstřík varhan
 Polnice viz Polenz, říčka v  Sasku